Безсме́ртники — народна назва рослин із сухими квітками. 

Під цією назвою відомі переважно рослини двох родів родини айстрові:
 Безсмертки (Xeranthemum)
 Цмин (Helichrysum)

Джерело 
 

Айстрові
Сухоцвіти